Березне́ва ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Березнева вулиця — вулиця в місті Броварах Київської області.
 Березнева вулиця — вулиця в смт Великій Димерці Київської області.
 Березнева вулиця — вулиця в місті Дніпрі.
 Березнева вулиця — вулиця в місті Донецьку.
 У місті Києві:
 Березнева вулиця — вулиця в Дарницькому районі;
 Березнева вулиця — вулиця в Дніпровському районі.
 Березнева вулиця — вулиця в місті Хмельницькому.

Вулиці